Boland je priimek več znanih oseb:

 Eavan Boland (*1944), irska pesnica 
 Edward Boland (1911—2001), ameriški politik
 Francy Boland (1929—2005), belgijski jazz glasbenik 
 Frederick Boland (1904—1985), irski politik 
 Gerald Boland (1885—1973), irski politik 
 John Boland (pisatelj) (1913—1976), britanski pisatelj 
 John Boland (politik) (1944—2000), irski politik  
 John Pius Boland (1870—1958), irski pravnik, politik in olimpijski zmagovalec v tenisu 
 Kevin Boland (1917—2001), irski politik 
 Mary Boland (1880—1965), ameriška igralka
 Wilhelm Boland (*1950), nemški kemik